Ольхо́вич — русская фамилия. Среди носителей:

 Ольхович, Алексей Петрович — живописец-монументалист.
 Ольхович, Серхио (род. 1941) — мексиканский кинорежиссёр и сценарист.
 Ольхович, Товий Яковлевич — Лауреат Государственной премии СССР в области техники (1968).

См. также 
 Ольховичи — дворянский род Волынской губернии.